Friedrich Siegmann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Huldreich Carl Siegmann (1760–1833), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Leipzig
 Friedrich Wilhelm Siegmann (1801–1872), deutscher Generalmajor und Autor

Siehe auch:
 Wilhelm Siegmann (Friedrich Wilhelm Siegmann; 1898–1969), deutscher SS-Hauptsturmführer